Il doppio del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Elizabeth Smylie che hanno battuto in finaleJo-Anne Faull e Rachel McQuillan 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Mary Joe Fernández /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Elizabeth Smylie (campionesse)

 Katrina Adams /  Lori McNeil (semifinali)
 Steffi Graf /  Claudia Porwik (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1990